Personen
 Gertrude Bohnert-Erni (1908-1948), kunstschilderes, beeldhouwster en olympisch deelneemster, echtgenote van Hans
 Hans Erni (1909-2015), Zwitsers kunstschilder, beeldhouwer en olympisch deelnemer, echtgenoot van Gertrude
 Erni Maissen (1958-), Zwitsers voetballer
Plaatsen
 Erny-Saint-Julien

Achternaam